Хотел „България“ може да се отнася за:
 хотел „България“, бивш хотел в София
 гранд хотел „България“, част от Комплекс „България“ в София
 хотел „България“ в Добрич
 Хотел „България“ (Бургас)
 „Хотел България“, български телевизионен сериал